Slag bij de Aisne (57 v.Chr.) - Romeinse overwinning op de Belgae
 3 veldslagen in de Eerste Wereldoorlog:
 Eerste Slag bij de Aisne (september 1914) - opvolging van de Slag bij de Marne, onbeslist
 Tweede Slag bij de Aisne (april-mei 1917) - Duitse overwinning op de aanvallende Fransen
 Derde Slag bij de Aisne (mei-juni 1918) - Duitse aanval